Городе́я (белор. Гарадзея) — многозначный термин.

 Городея — городской посёлок в Несвижском районе Минской области, расположен на автодороге Несвиж-Новогрудок, на реке Городейка.
 Городея — железнодорожная станция, расположенная в одноимённом городском посёлке Несвижского района Минской области.
 Городея — деревня, расположенная в Дзержинском районе Минской области.
 «Городея» — белорусский футбольный клуб из городского посёлка Городея, существовавший в 2004—2021 годах.
 «Городея» — стадион в городе Городея.